

Persone 
 Borja Lasso – calciatore spagnolo
 Félix Lasso – calciatore ecuadoriano
 Giulio Lasso – architetto italiano
 Gloria Lasso – cantante spagnola
 Guillermo Lasso – imprenditore e politico ecuadoriano
 Miguel Lasso – calciatore e giocatore di calcio a 5 panamense
 Orlando di Lasso – compositore fiammingo
 Rodolfo di Lasso – organista e compositore fiammingo, figlio di Orlando

Musica 
 Lasso – singolo dei Phoenix del 2010

Altro 
 Lasso – sinonimo di lazo

Altri progetti